Теруэ́ль (, ) — провинция на востоке Испании в составе автономного сообщества Арагон. Административный центр — Теруэль.

География 
Территория — 14 804 км² (10-е место среди провинций страны).

Демография 
Население — 141 тыс. (49-е место; данные 2005 г.).

Ссылки 
 Совет провинции
 Teruel Digital
 teruel.org
 Teruel existe 
 Directorio

Провинции Арагона
Теруэль